Kambodja är indelat i 20 provinser (khet) och 4 kommuner (krong).

Se även 
ISO 3166-2:KH

Externa länkar 
 Statoid

Provinser i Kambodja
Administrativa indelningar av länder i Asien